Gallipoli kan syfta på:

 Slaget vid Gallipoli – ett slag 1915–1916 på Gallipolihalvön i första världskriget
 Gallipoli Calcio – en italiensk fotbollsklubb

Media
 Gallipoli (film, 1981) – en film av Peter Weir om slaget vid Gallipoli
 Gallipoli (film, 2005) – en dokumentärfilm av Tolga Örnekm slaget vid Gallipoli
 Gallipoli (miniserie) – en miniserie i sju delar från 2015 om slaget vid Gallipoli
 Deadline Gallipoli – en miniserie i fyra delar från 2015 om slaget vid Gallipoli
 Gallipoli (bok av Alan Moorehead) – en bok från 1956 av Alan Moorehead om slaget vid Gallipoli
 Gallipoli (bok av John Masefield) – en bok från 1916 av John Masefield om slaget vid Gallipoli

Geografi

Italien 

 Gallipoli, Apulien, Apulien, Provincia di Lecce,

Turkiet

 Gallipoli – en stad och ett distrikt på Gallipolihalvön
 Gallipolihalvön – en halvö i nordvästra Turkie

Robotskapade Italienförgreningar